Klagelieder steht 

 allgemein für den Plural von Klagelied
 für die biblischen Klagelieder Jeremias
 für die jüdischen Klagelieder Rabba, siehe Midrasch